

Persone 
 Aleksandar Trajkovski – calciatore macedone
 Bojan Trajkovski – cestista macedone
 Boris Trajkovski – politico macedone
 Dejan Trajkovski – calciatore sloveno
 Lenka Trajkovski – ex cestista jugoslava

Altro 
 Sportski centar Boris Trajkovski – arena polivalente situata nella città di Skopje